José Elías Moreno puede referirse a:

José Elías Moreno, actor mexicano (1910-1969);
José Elías Moreno, su hijo, también actor (1956- )